Vesa steht für:
 Video Electronics Standards Association, Organisation für einheitliche Spezifikationen von Videostandards
 Vesa (Vorname), weiblicher und männlicher Vorname

Siehe auch:
 Wesa